Sfântul Simeon sau Sfântul Simion se poate referi la:
 Simon Petru, secolul I d.Hr.; primul dintre apostoli, sfânt, martir, primul episcop de Antiohia și Roma, se numește "Simeon" în 2 Petru, 1:1
 Sfântul și dreptul Simeon, primul israelian care a recunoscut copilul Isus ca "Domnul este Hristos" (Luca 2:25-32)
 Simeon al Ierusalimului, secolul I d.Hr.; sfânt, martir, și al doilea episcop al Ierusalimului
 Simeon, arhiepiscop de Seleucia și Ctesiphon, martir creștin din secolul al IV-lea, a murit în anul 345
 Simeon Stâlpnicul, ascet și sfânt din secolul al V-lea al erei creștine care a trăit timp de 37 de ani în vârful unui stâlp.
 Sfântul Simeon cel nebun pentru Hristos, sfânt care a trăit în Siria în secolul al VI-lea.
 Stefan Nemanja, din secolul al XII-lea al erei creștine, sfânt ortodox care a unificat Serbia. Biserică Ortodoxă Sârbă l-a canonizat pe Stefan Nemanja ca Sfântul Simeon (Свети Симеон Мироточиви).
 Simeon Noul Teolog

Vezi și 
 Sânsimion (dezambiguizare)
 Sfântul Simon (dezambiguizare)

Dezambiguizare